Exitus (lateinisch) steht für:
 deutsch Ausgang
 englisch Exit
 Exitus letalis, siehe Tod
 Tatort: Exitus, österreichischer TV-Krimi